Paucartambo bezeichnet folgende Städte und Verwaltungseinheiten in Peru:

in der Region Cusco:
 Paucartambo (Cusco), Stadt in der Region Cusco
 Distrikt Paucartambo (Paucartambo), Distrikt in der Region Cusco
 Provinz Paucartambo, Provinz in der Region Cusco

in der Region Pasco:
 Paucartambo (Pasco), Stadt in der Region Pasco
 Distrikt Paucartambo (Pasco), Distrikt in der Region Pasco

Siehe auch:
 Río Paucartambo, zwei Flüsse in Peru